29-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 10 по 16 июня 1965 года. Победу одержал итальянский велогонщик Франко Битосси.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов, общей протяженностью 1307 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1965 на FirstCycling

1965 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1965 году
Июнь 1965 года